Президентские выборы прошли на Кипре 28 января и 4 февраля 2018 года

Избирательная система 
Президент Кипра избирается по двухтуровой системе; если ни один из кандидатов не получает большинства голосов в первом туре голосования, второй тур будет проходить между двумя кандидатами.

Кандидаты 
 Никос Анастасиадис, DISY
 Йоргос Лилликас, Гражданский Альянс
 Николас Пападопулос, Демократическая партия также поддержан движением "Солидарность" и движением за социал-демократию
 Ставрос Малас, от прогрессивной партии трудового народа
 Христос Христу, ЭЛАМ (Кипр)
 Андреас Эфстратиу
 Михаил Мива
 Хритаки Капфадакис
 Харис Аристид

Опросы общественного мнения

Результаты

Примечания 

Февраль 2018 года
Президентские выборы на Кипре
Кипр